Ličko polje može biti:
Ličko polje (Lika), polje u Lici
Ličko polje (Gorski kotar) polje u Gorskom kotaru